O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2013/2014 foi a 24.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sporting Clube de Portugal conquistou o seu 12.º título, sendo campeão pelo segundo ano consecutivo.

Tabela classificativa

Eliminatórias

a) 10/05 Rio Ave-SC Braga, 4-4, (3-2) g.p.

b) 24/05 SC Braga-Sporting CP, 4-4, (2-4) g.p.

c) 14/06 AD Fundão-Sporting CP, 2-2, (4-1) g.p.

d) 15/06 AD Fundão-Sporting CP, 3-4 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2013 em Portugal
Futsal de 2014 em Portugal